Supercoppa belga 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2018 – torneo di pallavolo maschile